Léopoldville – antico nome di Kinshasa, capitale della Repubblica Democratica del Congo
 Léopoldville – nave passeggeri affondata durante la seconda guerra mondiale